Plăcinta kobete este un preparat specific comunității turco-tătare din Dobrogea, pregătit în special în timpul lunii Ramadan. Este puțin diferită de rețetele cu care românii din acea zonă sunt obișnuiți, fiind o plăcintă ce conține orez, însă este foarte apreciată.

Ingrediente

Aluat: 

 100 ml iaurt
 3 ouă 

 1 lingură de sare 
 făină din belșug 
 O ceașcă de ulei

Umplutura: 

 Jumătate de kg de carne de pui/vită 

 2 cepe mari sau 4-5 mai mici 
 Jumătate de cană de orez 
 Sare, piper, ienibahar (după gust)

Mod de preparare : 

 Se amestecă iaurtul cu ceașca de ulei, cu ouăle, sarea si făina.  
 Din compoziția obținută se fac biluțe de mărimea unei nuci, apoi se întind în foi subțiri.  
 Se ia foaie cu foaie și se unge cu jumătate de lingura de ulei fiecare apoi se pun una peste alta. 
 Între timp, se face compoziția de carne, se amestecă toate ingredientele și din compoziția obținută se ia cu lingura și se pune astfel: foile puse in prealabil una peste alta se împachetează prima data in jumate -se obține astfel un dreptunghi. 
 La capătul acestuia se pun cam 2 linguri din compoziția de carne, apoi se duce colțul peste, ca o batistă. Triunghiul format se aduce iarăși peste foi și tot așa până ajungem la capătul celălalt. 
 Se bat 2 gălbenușuri cu o lingură de ulei și se ung pe deasupra, apoi se presară susan,  se bagă in cuptorul încins la 180 grade și se lasă până se rumenesc deasupra. 

Dobrogea
Ramadan
Gastronomie
Tradiție